Precisa pode referir-se a:

 Preciosa (telenovela) - telenovela mexicana produzida e dirigida por Pedro Damián para Televisa no ano de 1998.
 Preciosa (álbum) - sexto álbum lançado por Selena e Selena y Los Dinos.
 Precious: Based on the Novel "Push" by Sapphire - filme de drama de 2009.